Apithy ist der Familienname folgender Personen:

 Boladé Apithy (* 1985), französischer Fechter 
 Sourou-Migan Apithy (1913–1989), beninischer Politiker, Präsident 1964 bis 1965